Plaats in Indonesië
 Sekardadi (Kintamani), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangli in de provincie Bali
 Sekardadi (Jenu), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java